Die ECM Prague Open 2010 waren die 12. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Prag. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand zusammen mit dem XXIII Internazionali Femminili di Palermo SNAI OPEN 2010 vom 12. zum 18. Juli 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Sybille Bammer und im Doppel Aljona Bondarenko / Kateryna Bondarenko.

Im Einzel gewann Ágnes Szávay gegen Barbora Záhlavová-Strýcová mit 6:2, 1:6, 6:2 und im Doppel Timea Bacsinszky / Tathiana Garbin gegen Monica Niculescu / Ágnes Szávay mit 7:5, 7:64.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Prag